Прем'єр-ліга Бангладеш () — національна футбольна першість, що проводиться під егідою футбольної асоціації Бангладеш.

Історія 
Турнір був створений 2 березня 2007 року замість напівпрофесійного Національного футбольного чемпіонату і отримав назву Б. Ліга (), а з 2009 року стала називатись Ліга Бангладеш (). До його появи футбол був найбільш розвинений в столиці країни: ліга Дакки була заснована в 1948 році, і в ній грали фактично найсильніші клуби Бангладеш. 

2012 року був створений Чемпіоншип, другий дивізіон Бангладешу, а вищий дивізіон був перейменований у Прем'єр-лігу

Список переможців

Спонсорство

Посилання 
 Ліга Бангладеш на сайті ФІФА

Футбол у Бангладеш
Бангладеш
2007 у Бангладеш